Nederland Bekent Kleur - Nederlandse stichting
 Nederlandse Brassband Kampioenschappen
 Netto bedrijfskapitaal
 Noordelijk Belasting Kantoor - een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen in Noord-Nederland voor het innen van lokale belastingen